Nadherny bezeichnet

 Nádherný, böhmisches und österreichisches Adelsgeschlecht
 Ernst Nadherny (1885–1966), österreichischer Schauspieler und Sänger
 Franz Nadherny (1853–1919), österreichischer Archivar
 Ignaz von Nadherny (1789–1867), böhmischer Mediziner
 Jan Nepomuk Nádherný (1772–1860), böhmischer Großgrundbesitzer und Industrieller
 Sidonie Nádherná von Borutín (1885–1950), böhmische Salonnière und Literatin